Josef Švejk ist der Name folgender Personen:

 Josef Švejk (Politiker), österreichischer Politiker, Abgeordneter zum Reichsrat 

Josef Švejk ist der Name folgender fiktiven Personen:

 Josef Švejk, Hauptfigur des Romans Der brave Soldat Schwejk von Jaroslav Hašek